Jan III van Arkel kan verwijzen naar de volgende Hollandse adellijke personen uit de middeleeuwen:
Jan III van Arkel (1080-1115/1118), heer van Arkel en Heukelum uit het eerste huis Arkel;
Jan III van Arkel (±1280-1324), heer van Arkel uit het tweede huis Arkel.